Torna vármegye, egykori magyar vármegye 
 Torna (település) település Szlovákiában, az előbbi egykori székhelye
 torna (sport), sportág
 Torna (keresztnév), keresztnév
 Torna (patak), a Bakonyban eredő Veszprém megyei patak
 Torna patak, Szlovákia, a Bódva mellékvize
 Tornai vár
 Apácatorna